Бені () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Бені () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Бені () — місто в Демократичній Республіці Конго
 Бені () — департамент у Болівії
 Бені () — річка в Болівії